

Događaji 
 Seleukidski kralj Antioh III. Veliki ponovo je zauzeo Partiju.

Rođenja

Smrti